Monchy puede referirse a:

 Monchy (Santa Lucía), localidad de Santa Lucía en el distrito de Gros Inlet.
 Monchy-Humières, localidad de Francia en la región de Picardia.
 Monchy-Saint-Éloi, localidad de Francia en la región de Picardia.
 Monchy-Cayeux, localidad de Francia en la región Norte-Paso de Calais.
 Monchy-Lagache, localidad de Francia en la región de Picardia.
 Monchy-Breton, localidad de Francia en la región Norte-Paso de Calais.
 Monchy-le-Preux, localidad de Francia en la región Norte-Paso de Calais.
 Monchy-au-Bois, localidad de Francia en la región Norte-Paso de Calais.